Juuso Välimäki (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie 
Välimäki est né à Tampere en Finlande, mais il a grandi dans la ville finlandaise de Nokia. En 2014-2015, il dispute 44 matchs avec Ilves chez les moins de 20 ans. Il est repêché au ,  au total, par les Americans de Tri-City lors du repêchage européen de la LCH 2015. La saison suivante, il fait le saut dans la LHOu où il récolte 32 points en 56 matchs avec les Americans. 

Éligible au repêchage d'entrée dans la LNH 2017, il est repêché au ,  au total, par les Flames de Calgary. Le , il signe un contrat d'entrée d'une durée de trois ans avec les Flames.

Le 9 octobre 2022, il est réclamé au ballottage par les Coyotes de l'Arizona.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Ilves U20 || Jr. A SM-liiga ||44 ||5 ||15 ||20 ||20 ||10 ||1 ||3 ||4 ||6
|-
| 2015-2016 || Americans de Tri-City || LHOu ||56 ||7 ||25 ||32 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Americans de Tri-City || LHOu ||60 ||19 ||42 ||61 ||34 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
| 2017-2018 || Americans de Tri-City || LHOu || 43||14||31||45||34|| 12|| 4||13 || 17|| 4
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 24 || 1 || 2 || 3 || 12 ||2 ||0 ||1 ||1 || 0
|-
| 2018-2019 || Heat de Stockton || LAH || 20 || 4 || 10 || 14 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 ||  Ilves || Liiga || 19 || 2 || 17 || 19 || 20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 49 || 2 || 9 || 11 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Flames de Calgary  || LNH ||9 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2021-2022|| Heat de Stockton || LAH || 35|| 2|| 16|| 18|| 26|| 10 ||0 ||2 ||2 ||14

| 89 || 3 || 14 || 17 || 56 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0

Au niveau international 

| 2014 || align=left| Finlande U18 || align="left"| Mémorial Ivan Hlinka ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 || align="left"|
|-
| 2015 || align=left| Finlande U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||7 ||0 ||1 ||1 ||6 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2015 || align=left| Finlande U18 || align="left"| Mémorial Ivan Hlinka ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 || align="left"|
|-
| 2016 || align=left| Finlande U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||6 ||0 ||2 ||2 ||0 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2017 || align=left| Finlande U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||2 ||0 ||2 ||6 || align=left|
|-
| 2018 || align=left| Finlande U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5 ||1 ||3 ||4 ||4 || align=left|

Trophées et honneurs personnels 
2016-2017 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'association Ouest de la LHOu.
2017-2018 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'association Ouest de la LHOu.

Notes et références 

Naissance en octobre 1998
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton